Meierovics ist der Familienname folgender Personen:
 Gunārs Meierovics (1920–2007), lettischer Politiker
 Zigfrīds Anna Meierovics (1887–1925), Ministerpräsident der Republik Lettland

Siehe auch:
 Meyerowitz